Титу Куси Юпанки, Диего де Кастро (; 1539, Перу — 1571, Перу) — предпоследний потомок правителей Инков по мужской линии, внук Уайна Капака и сын Манко Инки Юпанки.

Биография 
Точная дата его рождения неизвестна. Его первоначальное имя также неизвестно. Имя полученное при коронации — Титу Куси Юпанки — на языке кечуа значит: Великодушный Счастливый Знаменитый. В возрасте четырёх лет, когда он находился со своим отцом Манко, его захватили испанцы и переправили в Куско. По постановлению суда он был отдан на попечение некоему Оньяте (Oñate) и следующие четыре года находился в окружении своих врагов. За это время он выучил испанский язык. В восемь лет он был возвращён к своему отцу, поскольку его удалось похитить у испанцев.

Стал правителем Инкой в 1558 году в Вилькабамбе после Сайри Тупака и правил по 1571 год. Пока он находился в Вилькабамбе вице-король Перу Франциско де Толедо хотел установить с ним дружественные отношения.

24 августа 1566 около Анкобамбы Титу Куси Юпанки подписал мирное соглашение с испанцами и ратифицировал его 9 июля 1567, поклявшись на верность Испанской короне.

После установления отношений с испанцами в 1568 году Титу Куси принял христианство.

Титу Куси сделал Тупак Амару жрецом и хранителем тела Манко Инки II в Вилкабамбе.

Титу Куси Юпанки был убит в 1571 году. Монаха Диего Ортиса обвинили в его отравлении, после смерти которого Тупак Амару стал правителем.

Произведения 
Его Сообщение было составлено в Сант-Сальвадоре де Вилькабамба 6 февраля 1570, при этом присутствовали такие свидетели: монах-августинец Маркос Гарсия, монах Диего Ортис, Пабло Гуальпа Юпанки, Мартин Коси Гуаман и Гаспар Ксулька Янак; и подписана она двумя монахами, нотариусом выступил Мартин де Пандо, по поручению губернатора Лопе Гарсия де Кастро.

Библиография 
 
 An Inca Account of the Conquest of Peru by Titu Cusi Yupanqui, trans. Ralph Bauer ISBN 0-87081-821-X
 Andean Worlds by Kenneth J. Andrien. ISBN 0-8263-2358-8
 Сьеса де Леон. Segunda parte de la crónica del Peru (1551) In COL. CRONICA DE AMERICA (Dastin V. 6°. Madrid 2000)
 Bernabé Cobo Historia del Nuevo Mundo (1653) In BIBL. AUT. ESP. Tomi XCI, XCII, Madrid 1956
 Garcilaso Inca de la Vega. La conquista del Peru (1617) BUR, Milano 2001
 Hemming, John. La fine degli Incas Milano 1970
 Martín de Murúa. Historia general del Peru (1613) In COLL. CRONICA DE AMERICA Dastin V. 20°. Madrid 2001)
 Guaman Poma de Ayala. Nueva coronica y buen gobierno (1584—1614) In COL. CRONICA DE AMERICA (Historia 16. V. 29°, 29b, 29c. Madrid 1987)

Примечания

Ссылки

См. также 
 Завоевание Перу
 Инки
 Полководцы инков
 Список испанских завоевателей и хронистов в Новом Свете

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1539 году
Умершие в 1571 году
Сапа Инки
Писатели Перу
Историки Перу
Историки XVI века
Персоналии:История Боливии
Правители Америки XVI века